Rábão-silvestre é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum
 Armoracia rusticana